Dit is een lijst van planetoïden 50401-50500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50401) - || 2000 CJ109|| 5 februari 2000 || CSS
|-
| (50402) - || 2000 CN111|| 6 februari 2000 || CSS
|-
| (50403) - || 2000 CB114|| 15 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50404) - || 2000 CV115|| 2 februari 2000 || CSS
|-
| (50405) - || 2000 CB116|| 2 februari 2000 || CSS
|-
| (50406) - || 2000 CK116|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50407) - || 2000 CY117|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50408) - || 2000 CZ124|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50409) - || 2000 CO125|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50410) - || 2000 CK126|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50411) - || 2000 DS || 24 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50412) Ewen || 2000 DG1|| 26 februari 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (50413) Petrginz || 2000 DQ1|| 27 februari 2000 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (50414) - || 2000 DB2 || 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50415) - || 2000 DL2 || 24 februari 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (50416) - || 2000 DZ2 || 24 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50417) - || 2000 DY6 || 29 februari 2000 || J. M. Roe
|-
| (50418) - || 2000 DC7 || 29 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50419) - || 2000 DL7 || 29 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50420) - || 2000 DN7 || 29 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50421) - || 2000 DD9 || 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50422) - || 2000 DB10|| 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50423) - || 2000 DE13|| 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50424) - || 2000 DQ13|| 28 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50425) - || 2000 DV13|| 28 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50426) - || 2000 DJ15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (50427) - || 2000 DT15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (50428) - || 2000 DZ15|| 27 februari 2000 || CSS
|-
| (50429) - || 2000 DB16|| 28 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50430) - || 2000 DG16|| 29 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50431) - || 2000 DU19|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50432) - || 2000 DB20|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50433) - || 2000 DC22|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50434) - || 2000 DG23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50435) - || 2000 DH23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50436) - || 2000 DK23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50437) - || 2000 DX23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50438) - || 2000 DZ24|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50439) - || 2000 DW26|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50440) - || 2000 DD29|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50441) - || 2000 DD30|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50442) - || 2000 DL32|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50443) - || 2000 DO32|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50444) - || 2000 DG34|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50445) - || 2000 DH35|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50446) - || 2000 DD36|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50447) - || 2000 DQ37|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50448) - || 2000 DZ37|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50449) - || 2000 DG38|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50450) - || 2000 DS38|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50451) - || 2000 DF41|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50452) - || 2000 DT41|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50453) - || 2000 DJ46|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50454) - || 2000 DT48|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50455) - || 2000 DX52|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50456) - || 2000 DW53|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50457) - || 2000 DZ53|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50458) - || 2000 DC55|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50459) - || 2000 DZ55|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50460) - || 2000 DK56|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50461) - || 2000 DZ58|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50462) - || 2000 DU60|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50463) - || 2000 DF63|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50464) - || 2000 DT63|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50465) - || 2000 DW64|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50466) - || 2000 DA66|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50467) - || 2000 DU66|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50468) - || 2000 DA69|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50469) - || 2000 DL69|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50470) - || 2000 DQ69|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50471) - || 2000 DT69|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50472) - || 2000 DH71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50473) - || 2000 DB72|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50474) - || 2000 DY72|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50475) - || 2000 DQ73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50476) - || 2000 DT73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50477) - || 2000 DE74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50478) - || 2000 DN74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50479) - || 2000 DR74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50480) - || 2000 DU74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50481) - || 2000 DD75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50482) - || 2000 DF75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50483) - || 2000 DR79|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50484) - || 2000 DB83|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50485) - || 2000 DX83|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50486) - || 2000 DY84|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50487) - || 2000 DH85|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50488) - || 2000 DA86|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50489) - || 2000 DY87|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50490) - || 2000 DO88|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50491) - || 2000 DL92|| 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50492) - || 2000 DB93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50493) - || 2000 DL93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50494) - || 2000 DM93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50495) - || 2000 DU93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50496) - || 2000 DA94|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50497) - || 2000 DO94|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50498) - || 2000 DU95|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50499) - || 2000 DH96|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50500) - || 2000 DU96|| 29 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten